Партон:

 Парто́н — елементарна частинка.
 Партон Володимир Залманович (1936—2001) — російський науковець.
 Доллі Партон ( 1946) — американська актриса та співачка.